Успе́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины.

Россия 
 Успенская улица — улица, существовавшая в Санкт-Петербурге с 1913 по 1935 год; в 1935 году своей большей частью вошла в состав Арсенальной улицы, меньшая (северная часть) была ликвидирована.
 Успенская улица — улица в Верх-Нейвинском.
 Успенская улица — улица во Владивостоке.
 Успенская улица — улица в Йошкар-Оле.
 Успенская улица — улица в Новочеркасске.
 Успенская улица — улица в территориальной зоне Новосёлки посёлка Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга.
 Успенская улица — прежнее название улицы Вайнера в Екатеринбурге.
 Успенская улица — прежнее название улицы Фролова в посёлке Верх-Исетского завода (Екатеринбург).

Украина 
 Успенская улица — улица в Беляевке.
 Успенская улица — улица в Каменце-Подольском.
 Успенская улица — улица в Каневе.
 Успенская улица — улица в Мариуполе.
 Успенская улица — улица в Одессе.
 Успенская улица — улица в Павлограде.
 Успенская улица — улица в Смеле.
 Успенская улица — улица в Стрые.
 Успенская улица — улица в Умани.
 Успенская улица — улица в Чернигове.
 Успенская улица — улица в Елисаветграде (с 1929 года вошла в состав )

См. также 
 Успенский переулок
 Улица Глеба Успенского

Примечания